Turakovi sačinjavaju ptičiju familiju -{Musophagidae}- (doslovno „bananožderi”), koja obuhvata ptice koje se hrane plantanime i one u rodu -{Corythaixoides}-. U južnoj Africi su ove ptice uglavnom poznate kao lorije. One su poluzigodaktilne - četvrti (spoljni) nožni prst može se pomerati napred-nazad. Drugi i treći nožni prst, koji su uvek usmereni prema napred, spojeni su kod nekih vrsta. Musofagidi često imaju istaknute kreste i duge repove; turakovi su poznati po čudnim i jedinstvenim pigmentima koji im daju njihovo živo zeleno i crveno perje.

Tradicionalno, ova grupa je bila udružena sa kukavicama iz reda -{Cuculiformes}-, ali Sibli-Ahlkvistova taksonomija podiže ovu grupu do punog red -{Musophagiformes}-. Predloženo je da se oni povezuju hoacine sa ostalim postojećim pticama, ali to je kasnije osporeno. Nedavne genetske analize snažno su podržale rangiranje reda Musophagiformes.

-{Musophagidae}- su jedna od retkih porodica ptica endemskih za Afriku, kao što je slučaj i sa mišjakinjom, -{Colliidae}-. Sve vrste su frugivorne, mada one jedu i lišće, pupoljke i cvetove. Smokve su važan deo njihove ishrane. Ove ptice imaju zaobljena krila i duge repove i snažne noge, što ih čini slabinim letačima, ali dobrim trkačima.

Morfologija 

Većina turakova su ptice srednje veličine - izuzetak je veliki plavi turako - sa dugim repovima i kratkim, zaobljenim krilima. One rastu u opsegu dužina od 40 do 75 cm (16—30 inča). Let im je slab, ali one su snažni penjači i sposobne su da se kreću po granama i kroz vegetaciju. Mlade ptice imaju kandže na krilima koje im pomažu da se penju. One imaju jedinstven raspored stopala, gde se četvrti nožni prst može dovesti do stražnjeg dela stopala, gde gotovo dodiruje prvi nožni prst, ili se može izvući tako da je blizu drugog i trećeg. Uprkos ovoj fleksibilnosti, nožni prst se obično drži pod pravim uglom u odnosu na osovinu stopala.

Evolucija i sistematika 

Fosilni rod -{Veflintornis}- je poznat iz srednjeg miocena u Griv-Sen-Albanu (Francuska). Osnovan je kao Apopempsis od Pirsa Brodkorba 1971. godine, ali ovo je preokupirano Šenklingovom upotrebom tog imena iz 1903. godine za neke insekte. -{„Apopempsis” africanus}- (rani miocen Kenije) takođe može pripadati tamo.

Za rano eocenski rod -{Promusophaga}- u početku se verovalo da je najstariji zapis o turakovima; na kraju je utvrđeno da se radi o dalekom rođaku noja i sada je u porodici nojevki -{Lithornithidae}-. -{Filholornis}- iz kasnog eocena ili ranog oligocena u Francuskoj povremeno se smatra musofagidom, ali njegove relacije su uvek bile sporne. U novije vreme se uglavnom više ne smatra turakom i sinonimno je predstavljen kao pretpostavljenim ždral -{Talantatos}-, mada je neizvesno da li će to postati široko prihvaćeno.

Filogenetska analiza koju je sprovela kompanija Fild & Sjang (2018) pokazala je da je eocenska (vasačijanska) vrsta -{Foro panarium}-, poznata iz fosilnog nalazišta formacije Zelene reke (Vajoming, Sjedinjene Države), bio matični turako.

Filogenija 

IOC Svetski spisak ptica (verzija 10.1) prepoznaje 23 vrste turakova u šest rodova. Međutim, filogenetska analiza Perktasa et al (2020) utvrdila je da je rod -{Tauraco}- polifilski i predložena je revidirana klasifikacija zasnovana na molekularnoj, morfološkoj i biogeografskoj analizi. Ova studija prepoznala je 33 taksona na nivou vrste u sedam rodova što odgovara glavnim kladama. Sledeće filogenetsko stablo zasnovano je na ovom predlogu i koristi njihova predložene imena rodova i vrsta.

{{clade|style=font-size:95%;line-height:95%
|1={{clade
   |1={{clade
      |label1=-{Corythaeolinae}-
      |1=
      |label2=-{Criniferinae}- |sublabel2=(krinifer -{sensu lato}-)
      |2=
      }}
   |label2=-{Musophaginae}-
   |2=
   }}
}}

Notes:

 Reference 

 Literatura 

  (French with English abstract)
 International Turaco Society (Magazines 1993–2012), also website 2001, www.turacos.org
 Mlíkovský, Jirí (2002): Cenozoic Birds of the World, Part 1: Europe''. Ninox Press, Prague.  PDF fulltext 
 
   Supplementary Material

Spoljašnje veze 

 -{International Touraco Society}-
 -{Turaco videos on the Internet Bird Collection}-